

Geografia 
 Stati Uniti d'America
Kremlin – census-designated place della Contea di Hill, Montana
Kremlin – città della Contea di Garfield, Oklahoma

 Francia
Le Kremlin-Bicêtre – comune nel dipartimento della Valle della Marna nella regione dell'Île-de-France

Altro 
Kremlin – gioco da tavolo
Kremlin Cup – torneo di tennis a Mosca

Pagine correlate
Cremlino (disambigua)